Бахму́товка () — село, относится к Новоайдарскому району Луганской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1182 человека. Занимает площадь 4,11 км².

В 2017 году в Бахмутовке построили 134-метровую башню для трансляции в зоне АТО украинского радио в FM-диапазоне и телевидения в цифровом и аналоговом форматах. Радио и телевещание с башни в полном объёме началось с февраля 2020 года.

С 26 февраля 2022 года посёлок находится под контролем Луганской Народной Республики.

Примечания

Ссылки 
 Бахмутовка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Новоайдарского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании